MLI, de ISO-landcode voor Mali,
 Het getal 1051 in Romeinse cijfers,
 Het jaartal 1051 in Romeinse cijfers